

Sciences et techniques 
En science, Bunsen fait référence au chimiste allemand Robert Wilhelm Bunsen.

Astronomie et planétologie 
 (10361) Bunsen est un astéroïde de la ceinture principale.
 Bunsen est un cratère lunaire.

Techniques de laboratoire 
 Le bec Bunsen est un appareil utilisé en laboratoire pour chauffer au gaz.
 La pile Bunsen est une pile électrique consistant en une anode de zinc dans de l'acide sulfurique dilué et une cathode de carbone dans de l'acide nitrique concentré, les deux liquides étant séparés par un pot en céramique poreuse.

Sciences humaines et sociales

Histoire 
 La commission de Bunsen, dirigée par Maurice de Bunsen, est une commission interministérielle créée en 1915 par le gouvernement britannique pour « envisager la nature des désidérata britanniques en Turquie d’Asie en cas de succès militaire ».

Culture et société

Cinéma et télévision 
 Bunsen est une bête () est une série télévisée d'animation américaine créée par Butch Hartman, diffusée en 2017 et 2018 sur Nickelodeon puis sur Nicktoons.

Patronyme 

 Christian Karl Josias von Bunsen (1791-1860), un diplomate prussien ;
 Maurice de Bunsen (1852-1932), ambassadeur britannique en Espagne puis en Autriche-Hongrie, avant la Première Guerre mondiale ;
 Robert Wilhelm Bunsen (1811-1899), un chimiste allemand.